Eupachygaster är ett släkte av tvåvingar. Eupachygaster ingår i familjen vapenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vapenflugor
Eupachygaster